Ліссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Ліссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара